Namnet Notini kan avse:

Anja Notini, författare
Axel Notini, stuckatör
Bo Notini, konstnär
Dag Notini, läkare
Edwin Notini, bildhuggare
Ferdinand Notini, bildhuggare
Ferdinand Fredrik Notini, bildhuggare
Giovanni Domenico Notini, bildhuggare
Gunnar Notini, skulptör
Gösta Notini, zoolog
Harald Notini, inredningsarkitekt
Helge Notini, tecknare
Henry Notini, stuckatör och uppfinnare
Hilma Notini, konstnär
Inger (Li) Notini, keramiker
Karin Notini, teaterdekoratör
Marita Notini-Nordquist, konstnär
Per "Slim" Notini, blues- och gospelmusiker
Sebastian Notini, musiker
Ulf Notini, bergsingenjör